ПНР:

 Польская Народная Республика
 Приборы наблюдения и разведки
 Приоритетное направление развития
 Пусконаладочные работы